Кара Блек и Леандер Паеш защитаваха титлата си, но отпаднаха на осминафинал от Юн-Джан Чан и Пол Хенли.

Поставени тенисистки 
  Лизел Хубер /  Боб Брайън (2 кръг)
  Катарина Среботник /  Даниел Нестор
  Мария Кириленко /  Ненад Зимонич (полуфинал)
  Кара Блек /  Леандер Паеш (2 кръг)
  Квета Пешке /  Айсам-ул-Хак Кюреши (1 кръг)
  Лиса Реймънд /  Уесли Мууди (1 кръг)
  Ивета Бенешова /  Лукаш Длухи (отказват участие)
  Барбора Захлавова-Стрицова /  Оливер Марах (2 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия